Fanfoni ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Fanfoni (* 1964), italienischer Violinist
 Vittorio Fanfoni (* 1944), italienischer Schauspieler